Исмаэл Силва Лима (; род. 1 декабря 1994 года в Рио-де-Жанейро, Бразилия), более известный как Исмаэ́л () — бразильский футболист, полузащитник футбольного клуба «Аль-Фейсали».

Клубная карьера 
Исмаэл начал профессиональную карьеру в бразильском клубе «Кратеус». Когда Исмаэлу исполнилось 18 лет, молодым игроком заинтересовался шведский «Кальмар». Летом 2012 года он был приглашён на просмотр в команду и провёл в составе молодёжного состава несколько товарищеских матче.

13 декабря 2012 года было объявлено, что Исмаэл подписал пятилетний контракт с «Кальмаром». Присоединился к шведскому клубу 1 февраля 2013 года.

9 августа 2017 года Исмаэл Силва перешёл в грозненский «Ахмат», подписав контракт на четыре года. На следующий день после своего перехода Исмаэл дебютировал в матче против «Краснодара», в котором забил гол со штрафного и отдал голевую передачу.

Клубная статистика

Примечания 

Футболисты Бразилии
Игроки ФК «Кальмар»
Игроки ФК «Ахмат»